Districte de Retiro, districte de Madrid 
 Jardins del Retiro, parc de Madrid
 Palau del Buen Retiro, segona residència de la Família Reial Espanyola avui pràcticament desaparegut
 Casón del Buen Retiro, edifici de Madrid part del Museu del Prado
 Llau del Retiro de Carreu, llau del municipi d'Abella de la Conca (Pallars Jussà)
 Societat Recreativa El Retiro, entitat de Sitges